Desmopatiria flexilis är en sjöstjärneart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1913. Desmopatiria flexilis ingår i släktet Desmopatiria och familjen Asterinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
flexilis